Мэтт Кейн: 
 Кейн, Мэтт (род. 1984) — американский бейсболист.
 Кейн, Мэтт (род. 1991) — англо-американский актер.